AMR eller Amr kan syfta på

 AMR – automatiskt och på distans läsa av el-, fjärrvärme-, gas- och vattenmätare (engelska: Automatic Meter Reading), se Automatisk mätaravläsning
 AMR – ett format för ljudkomprimering, se Adaptive Multi Rate
 AMR 33 – en fransk stridsvagn använd under andra världskriget
 AMR 35 – en fransk stridsvagn använd under andra världskriget

Personer
 Amr Diab (1960–), en pionjär inom arabisk musik
 Amr ibn al-As (född c. 583–664), en arabisk härförare
 Amr Kaddoura (1994–), en svensk-palestinsk fotbollsmålvakt
 Amr Waked (1972–), en egyptisk skådespelare
 Amr Zaki (1983–), en egyptisk före detta fotbollsspelare